Rolando Kaligaro (ur. 22 marca 1976) – słoweński kombinator norweski i skoczek narciarski, reprezentant klubu SSK Velenje, brązowy medalista mistrzostw świata juniorów w kombinacji norweskiej z 1996 roku.

W 1996 roku zdobył brązowy medal w konkursie drużynowym podczas mistrzostw świata juniorów w Asiago. W skład słoweńskiej drużyny weszli także Igor Cuznar i Roman Perko.

Kaligaro kilka razy wystartował w konkursach Pucharu Świata w skokach narciarskich. W konkursach indywidualnych nigdy nie awansował do serii finałowej, a najwyższe miejsce zajął 16 stycznia 1999 w Zakopanem, gdzie był 33. Raz wystartował w konkursie drużynowym zaliczanym do Pucharu Narodów. Miało to miejsce 4 lutego 2000 w Lahti, gdzie wraz z Damjanem Frasem, Peterem Žontą i Bine Norčičem uplasował się na szóstej pozycji.

Przypisy

Bibliografia 
 Profil zawodnika na oficjalnej stronie Międzynarodowej Federacji Narciarskiej (jako skoczek narciarski)  [dostęp 2010-11-11]
 Profil zawodnika na oficjalnej stronie Międzynarodowej Federacji Narciarskiej (jako kombinator norweski)  [dostęp 2010-11-11]

Słoweńscy skoczkowie narciarscy
Urodzeni w 1976
Słoweńscy kombinatorzy norwescy